Bojko Mladenov (1981) – ex cestista bulgaro
 Daniel Mladenov (1987) – calciatore bulgaro
 Georgi Mladenov (1962) – ex cestista e allenatore di pallacanestro bulgaro
 Hristo Mladenov (1928-1996) – allenatore di calcio bulgaro
 Ivajlo Mladenov (1973) – ex lunghista bulgaro
 Lăčezar Mladenov (1982) – calciatore bulgaro
 Ljuboslav Mladenov Penev (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Mladen Mladenov (1957) – ex lottatore bulgaro
 Petăr Mladenov (1936-2000) – diplomatico e politico comunista bulgaro
 Stefan Mladenov (1880-1963) – slavista bulgaro
 Stojčo Mladenov (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro